

Geografia

Austria 
 Pinswang – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Niemcy 
 Pinswang – dzielnica gminy Neubeuern, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim